Натуральне число 2044
 2044 рік до нашої ери
 2044 рік нашої ери